Источник молодости — картина Лукаса Кранаха Старшего;
Источник молодости — фильм Набуо Накагавы.

См. также 
 Источник вечной молодости